Hostouň bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Hostouň, Kleinstadt im Okres Domažlice,
 Gemeinde Hostouň u Prahy im okres Kladno